Janua echinata är en ringmaskart som först beskrevs av Elise Wesenberg-Lund 1953.  Janua echinata ingår i släktet Janua och familjen Serpulidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
echinata